Сделка:
 Сделка — действие, направленное на установление, изменение или прекращение отношений юридических или физических лиц в той или иной сфере.
 Сделка (финансовый инструмент) - обмен ценных бумаг за «наличные деньги»
 Сделка — разг. сдельная оплата труда.
 Сделка?! — телеигра производства REN-TV, Россия.
 «Сделка» — телеигра на телеканале «Пятница!», выходившая с 2013 по 2015 годы.
Фильмы
  — фильм Элиа Казана по одноимённому роману.
 Сделка (фильм, 1985) — советский фильм Михаила Ведышева.
 Сделка (фильм, 1993) — грузинская трагикомедия.
  — телефильм Стивена Фрирза.
  — политический триллер Харвея Кана.
 Сделка (телесериал, 2006)
  — драма о покере режиссёра Джила Гейтса младшего.
  — сатирическая комедия .
 Сделка (фильм, 2009) — фильм Майкла Корренте.
  — фильм США, с Кевином Спейси и Дэнни де Вито в главных ролях.